

Geografische namen
Australië
Beaufort (rivier), rivier in de regio South West

Frankrijk
Beaufort (Haute-Garonne), plaats in het departement Haute-Garonne
Beaufort (Hérault), plaats in het departement Hérault
Beaufort (Isère), plaats in het departement Isère
Beaufort (Jura), plaats in het departement Jura
Beaufort (Noorderdepartement), plaats in het Noorderdepartement 
Beaufort (Pas-de-Calais), plaats in Pas-de-Calais
Beaufort (Savoie) (ook wel Beaufort-sur-Doron), plaats in het departement Savoie
Beaufort-Blavincourt, plaats in het departement Pas-de-Calais
Beaufort-en-Argonne, plaats in het departement Meuse
Beaufort-en-Santerre, plaats in het departement Somme
Beaufort-en-Vallée, plaats in het departement Maine-et-Loire
Beaufort-sur-Gervanne, plaats in het departement Drôme
Chapdes-Beaufort, plaats in het departement Puy-de-Dôme
Montmorency-Beaufort, plaats in het departement Aube

Luxemburg
Beaufort (Luxemburg), gemeente in Luxemburg
Maleisië
Beaufort (district), district in de deelstaat Sabah
Beaufort (Sabah), stad in de deelstaat Sabah
Verenigde Staten van Amerika
Beaufort County (doorverwijspagina)
Beaufort (North Carolina), plaats in de Amerikaanse staat North Carolina
Beaufort (South Carolina), plaats in de Amerikaanse staat South Carolina
Zee
Beaufortzee, randzee van de Noordelijke IJszee
Zuid-Afrika
Beaufort-Wes, stad in Zuid-Afrika

Cultuur
Beaufort (film), Israëlische film uit 2007
Beaufort (kunstmanifestatie), kunstevenement aan de Belgische kust 
Beaufort (televisieprogramma), Nederlands televisieprogramma

Personen
Binnert de Beaufort, Nederlands schrijver
Binnert Philip de Beaufort, Nederlands politicus
Carel Godin de Beaufort, Nederlands autocoureur
Francis Beaufort, Engels admiraal, ontwerper van de schaal van Beaufort
Henriette de Beaufort, Nederlands historica en jonkvrouw
Julius Johannes Alexander, baron de Beaufort
Karel Antonie Godin de Beaufort, Nederlands politicus
Levinus Ferdinand de Beaufort, Nederlands jurist en auteur
Lieven Ferdinand de Beaufort, Nederlands bioloog
Louis de Beaufort, Nederlands historicus
Pierre Roger de Beaufort, paus Clemens VI
Pierre Roger de Beaufort, paus Gregorius XI
Pieter Paul de Beaufort, Nederlands jonkheer
Willem Hendrik de Beaufort, Nederlands politicus

Techniek
Beaufort (automerk), Duits automerk
Beaufort (motorfiets), Brits motormerk
Bristol Beaufort, tweemotorige torpedobommenwerper

Voedsel
Beaufort (kaas), Franse kaas

Wetenschap
Beaufortgroep, groep geologische formaties in Zuid-Afrika
Schaal van Beaufort, schaal om de snelheid van de wind aan te duiden

Andere
Beaufort Castle, kasteel in de Schotse Hooglanden
Hertog van Beaufort, Engelse adellijke titel